Komax steht für
 Komax Holding, einen Schweizer Hersteller von Kabelverarbeitungssystemen und Montageautomaten
 Komax co.’Ltd, einen Koreanischen Hersteller von Haushaltswaren